Эрувиль-Сен-Клер:

 Эрувиль-Сен-Клер — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Эрувиль-Сен-Клер 5-й кантон — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.